G70 peut faire référence à :
 BMW G70, une automobile du constructeur allemand BMW ;
 Genesis G70, une automobile du constructeur sud-coréen Genesis Motors ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
 Myasthénie et autres affections neuro-musculaires, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres